Кальтино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кальтино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Кальтино — деревня в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Кальтино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.